HNK Mihovil je nogometni klub iz Šibenika. Trenutačno se natječe u 1. ŽNL Šibensko - kninskoj. 

U nogometnom klubu Mihovilu su ponikla su dva prvoligaška igrača; Krešimir Makarin i Ante Vrcić. Klub je u sezoni 2012./2013. ostvario 4. mjesto u ligi te je ispao u polufinalu Županijskog kupa od DOŠK-a. U sezoni 2013./2014., klub je ostvario 5. mjesto u prvenstvu te je sljedeće godine seniorska momčad raspuštena. Klub je u svojoj povijesti dao nekoliko talentiranih i nadarenih nogometaša kao što su: Krešimir Makarin, Ante Vrcić, Luka Celić, Martin Vukorepa i Antonio Imširević.

U sezoni 2016/17 dolazi do promjene u upravi kluba te novi predsjednik postaje Ante Vrcić, bivši profesionalni nogometaš.

Početkom 2017/18 sezone klub osniva profesionalnu seniorsku ekipu s obzirom na to da klub ima dosta i mladih i starijih talenata. 

Trenutačno traju pregovori s legendarnim vratarom HNK Šibenika, Šibenikovom "jedinicom", Hrvojem Slavicom.

Poveznice 
 search.bisnode.hr, NK "MIHOVIL" ŠIBENIK, pristupljeno 1. travnja 2017.
 , pristupljeno 1. lipnja 2017. 
 sibenski.slobodnadalmacija.hr, FEŠTA U MANDALINI - Šibenski nogometni klub proslavio 25. rođendan: policijski 'Mihovil' dobio špigete, objavljeno 20. prosinca 2018. 

Nogometni klubovi u Šibensko-kninskoj županiji‎
Mihovil